Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open de Nice Côte d’Azur 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Martin Kližan a Philipp Oswald, jehož členové na nicejské antuce nestartovali.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený chorvatsko-novozélandský pár Mate Pavić a Michael Venus, který ve finále zdolal favorizované turnajové jedničky Jeana-Juliena Rojera s Horiou Tecăuem výsledkem 7–6, 2–6 a [10–8]. Tecău se následně vrátil do elitní světové desítky deblové klasifikace ATP, když postoupil o dvě místa a 25. května figuroval na 10. místě.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (finále)
  Daniel Nestor /  Alexander Peya (čtvrtfinále)
  Eric Butorac /  Samuel Groth (1. kolo)
  David Marrero /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open de Nice Côte d’Azur
Tenis ve Francii v roce 2015
ATP World Tour 2015